

Biografia
Era figlio di Guido II Gonzaga, signore di Novellara e di Ginevra Malatesta. Alla divisione dei beni a seguito della morte del padre a Feltrino toccò Bagnolo. Fu al servizio dei Visconti e nel 1402 partecipò ai funerali di Gian Galeazzo Visconti. Passò alla Repubblica di Venezia e combatté contro i Carraresi nel 1405 rimanendo prigioniero a Verona.

Discendenza
Feltrino sposò Antonia Gonzaga, figlia di Francesco I Gonzaga, signore di Mantova ed ebbero quattro figli:
Paola, sposò Nicola Sessi
Margherita (?-1471), sposò Francesco Manfredi
Milano, uomo d'armi
Guido (?-1456), uomo d'armi

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Gonzaga di Novellara e Bagnolo
Signori di Bagnolo

F